Alginian sodu
 E401 (trasa europejska)
Lokomotywa elektryczna: Lista lokomotyw elektrycznych eksploatowanych w Polsce